Bogenwechsel steht für 

 den Übergang von einer Rechts- in eine Linkskurve (oder umgekehrt) z. B. in der Mathematik, siehe Wendepunkt
 den Wechsel zwischen Ab- und Aufstrichen beim Musizieren, siehe Strich (Streichinstrument)